Янис Полис ():
 Полис, Янис (1938—2011) — латвийский фармаколог.
 Полис, Янис (1891—1953) — латвийский борец.